Эвелин Эми «Эви» Пинчинг (, , Норидж, Великобритания — , Лондон, Великобритания) — британская горнолыжница, двукратная чемпионка мира 1936 года. 

Участница Зимней Олимпиады 1936 года. Заняла 9-е место в комбинации.

Лыжным клубом Великобритании учреждена награда «Эви Пинчинг Эворд», вручаемая спортсменам до 24-х лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports-reference.com 
 Профиль на сайте FIS  indoor snow centre uk 

Горнолыжники Великобритании
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту